Летица — фамилия.
 Летица, Карло (род. 1997) — хорватский футболист, вратарь.
 Летица, Манойло (в монашестве Евгений; 1858—1933) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Дабро-Босанский.
 Летица, Свето (1926—2001) — югославский и хорватский военачальник, адмирал флотов ВМС Югославии и Хорватии.